BiH:
 Bastasi (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Bastasi (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Bastasi (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Bastasi (Foča, BiH), naselje u općini Foča